Szwajcaria:
 Vaz/Obervaz – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula
 Vaz sut – retoromańska nazwa gminy Untervaz

Osoby:
 João Vaz – portugalski malarz
 José Mário Vaz – gwinejski polityk
 Józef Vaz – indyjski kapłan
 Kacper Vaz – japoński błogosławiony
 Keith Vaz – brytyjski polityk
 Licínio Vaz – portugalski rugbysta
 Maria Vaz – japońska błogosławiona

Inne:
 Vaz – zespół muzyczny

Zobacz też:
 Vac
 WAZ